

Nom de scène 
 Louis-André Lesage dit « Montménil », un acteur français, (- 1743)

Toponyme 
 Meinisberg, une commune suisse du canton de Berne.